Sacra Famiglia con angeli  – dipinto del Parmigianino conservato al Museo del Prado
Sacra Famiglia con angeli  – dipinto di Rembrandt conservato all'Ermitage